Nogometni klubovi:

 NK Šokadija Babina Greda
 NK Šokadija Duboševica
 NK Šokadija Đeletovci
 NK Šokadija Stari Mikanovci
 NK Šokadija Strizivojna
 NK Šokadija Šumeće